Le  appelé  2021-2022, oppose les seize meilleures équipes néerlandaises de rugby à XV. Il débute le , et se termine par une finale le .

Les clubs de l'édition 2021-2022 		
Les douze équipes qui participent à l'Ereklasse sont :

Format 
Une première phase est organisée, où les seize équipes engagées se rencontrent à une reprise. Les huit premiers se qualifient pour la poule des Champions, tandis que les huit suivant disputent un tour pour éviter la relégation, appelé Trophy.
Les deux premiers de la poule des Champions se disputent une finale pour le titre. Les quatre derniers de la poule Trophy sont relégués en deuxième division, et le  dispute un barrage contre le vainqueur de la deuxième division. Le championnat sera ainsi réduit à douze équipes la saison prochaine.

Première phase

Classement  

		
			
		
 		

		
		
		
		
		
 		
 	
		
		
|}		
		
		
		
		
		
Attribution des points : victoire sur tapis vert : 5, victoire : 4, match nul : 2, défaite : 0, forfait : -5 ; plus les bonus (offensif : 4 essais marqués ; défensif : défaite par 7 points d'écart ou moins).		
		Règle de classement' : ?

Deuxième phase

Poule des Champions

Classement 

			

 		
		
		

|}		
		
		
		
	
		
''Attribution des points : victoire sur tapis vert : 5, victoire : 4, match nul : 2, défaite : 0, forfait : -5 ; plus les bonus (offensif : 4 essais marqués ; défensif : défaite par 7 points d'écart ou moins).		Règle de classement''' : ?

Poule Trophy

Classement  		
	
		
		
		
		
 		
 	
		
		
|}		
		
		
		
''Attribution des points : victoire sur tapis vert : 5, victoire : 4, match nul : 2, défaite : 0, forfait : -5 ; plus les bonus (offensif : 4 essais marqués ; défensif : défaite par 7 points d'écart ou moins).		Règle de classement''' : ?

Phases finales

Finale

Barrage de promotion

Références

Liens externes 
  Site de la Fédération néerlandaise de rugby à XV	
  Résultats de la compétition sur flashscore.fr	
		

2021-2022		
Pays-Bas M1		
Saison sportive 2021-2022 aux Pays-Bas